Шакири — фамилия:

 Шакири, Артим (род. 1973) — македонский футболист и тренер.
 Ахмет Шакири (Ахмет Миргасимович Шакиров; 1920—1941) — советский башкирский поэт.
 Шакири, Джердан (род. 1991) — швейцарский футболист.